Фэрибо ():

 Фэрибо — город в округе Райс, штат Миннесота, США.
 Фэрибо — округ в штате Миннесота, США. Столица и крупнейший город — Блу-Эрт.